Новак Ђоковић је четврти пут освојио турнир. У финалу је савладао Ендија Марија са 6:2, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2015.
Париз мастерс — појединачно